Павловец:
 Павловец, Александр Валерьевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Павловец, Валерий Петрович (род. 1970) — белорусский футболист.
 Павловец, Геннадий Андреевич (1939—2010) — советский и российский учёный в области аэродинамики.

См. также 
 Никита Павловец (ум. 1677) — жалованный иконописец Оружейной палаты.